Csehország
 Kosice, település a Hradec Králové-i járásban
 Lengyelország
 Kosice, település az Opolei vajdaságban
Lásd még
 Košice (egyértelműsítő lap)